Bernov ist der Name folgender Ortschaften in Tschechien:

 Bernov (Nejdek), Ortsteil von Nejdek, Okres Karlovy Vary, Tschechien
 Bernov (Krajková), Ortsteil von Krajková, Okres Sokolov, Tschechien

historisch:
 Zákoutí (Blatno), Ortsteil von Blatno, Okres Chomutov, Tschechien

Siehe auch:
 Barnov